Diese Liste der Abgeordneten zum Tiroler Landtag (II. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Tiroler Landtag in der II. Gesetzgebungsperiode vom 25. Oktober 1949 bis zum 24. November 1953 auf. Nach der Landtagswahl 1949 stellte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 24 der 36 Abgeordneten, wobei sie gegenüber der Landtagswahl 1945 zwei Mandate verlor. Dennoch konnte sie die absolute Mandatsmehrheit klar verteidigen. Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) stellte acht Abgeordnete im neugewählten Landtag und büßte damit gegenüber 1945 ebenfalls zwei Mandate ein. Dafür konnte die Wahlpartei der Unabhängigen (WdU) mit vier Abgeordneten neu in den Landtag einziehen.

Nach der Angelobung der Abgeordneten am 25. Oktober 1949 wählten die Landtagsabgeordneten noch am selben Tag die Mitglieder der Landesregierung Weißgatterer II, der am 27. Februar 1951 die Landesregierung Grauß I nachfolgte. Die Gesetzgebungsperiode endete mit der Angelobung der Abgeordneten der III. Legislaturperiode am 24. November 1953.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

02